GTS, sigle composé des trois lettres G, T et S, peut faire référence à :
 GTS (où GTS signifie géotechnique et sécurisation), une société du groupe NGE ;
 GTS Industries (où GTS signifie gros tubes soudés), une usine dunkerquoise ;
 Global Technology Services, une des deux divisions de IBM Global Services ;
  Gérés en toute sécurité, selon les indicateurs des Objectifs de développement durable.

GTS est un code qui peut faire référence à :
  , dans le Territoire du Nord, en Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports